Für Deutschland nahm in der Saison 1994 der European Football League der Deutsche Meister von 1993, die Munich Cowboys, teil. In zwei Qualifikationsrunden erspielten sich die Copenhagen Towers den letzten Startplatz im Viertelfinale, während die anderen Viertelfinal-Teilnehmer gesetzt waren. Im Endspiel siegten die London Olympians gegen die Bergamo Lions mit 26 zu 23 vor 16.850 Zuschauern im Stuttgarter Gottlieb-Daimler-Stadion.

1994
American-Football-Saison 1994